Миа Оремовић (Славонска Пожега, 31. јул 1918 — Крижевци, 24. јул 2010) била је југословенска и хрватска филмска и позоришна глумица.

Филмографија 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1950.-те ▲
|-
| 1952. || У олуји || Росе
|-
| 1957. || Није било узалуд || Видасова жена
|-
| 1957. || Вратићу се || Марија, сарадник у музеју
|-
| 1957. || Љубов Јароваја || /
|-
| 1958. || Х-8 || Жена Швајцарца
|-
| 1959. || Човјек у футроли || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.-те ▲
|-
| 1960. || На тараци || Баруница Лидија
|-
| 1961. || Срећа долази у 9 || Госпођа Пухек
|-
| 1961. || -{Le goût de la violence}- || /
|-
| 1961. || Вртларев пас || /
|-
| 1964. || Чувај се сењске руке || /
|-
| 1964. || Слијепи колосијек || /
|-
| 1965. || Парадокс || /
|-
| 1966. || Седам сати и петнаест минута || Мајка
|-
| 1967. || Ладањска секта || /
|-
| 1967. || Шкорпион у знаку ваге || /
|-
| 1968. || Имам двије маме и два тате || Прва мама
|-
| 1968. || Љубав (ТВ)|| /
|-
| 1969. || Дневник Оченашека || Конобарица
|-
| 1969. || Суморна јесен || Дренова мајка
|-
| 1969. || Недјеља || Тинова мајка
|-
| 1969. || Под новим крововима || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.-те ▲
|-
| 1970. || Сам човјек ТВ филм ||
|-
| 1970. || Сам човјек ТВ серија ||
|-
| 1970. || Фишкал || /
|-
| 1970. || Наше мало мисто || Роза, власница „Звизде мора”
|-
| 1970. || Оверњонски сенатори || /
|-
| 1970. || Тко пјева зло не мисли || Тета Мина
|-
| 1972. || Луда кућа || Рената
|-
| 1973. || Живјети од љубави || Јулија, докторова жена
|-
| 1973. || Ћа смо на овон свиту... || Шјора Франка
|-
| 1974. || Човик и по || Министрова жена
|-
| 1974. || Позориште у кући || Звонкова ташта
|-
| 1974. || Поленов прах || /
|-
| 1974. || Капелски кресови || /
|-
| 1976. || Издаја || /
|-
| 1976. || Има наде за номаде || /
|-
| 1977. || Марија || Ханелоре
|-
| 1977. || Акција стадион || Гошћа на ручку
|-
| 1977. || Никола Тесла || Тета Станка
|-
| 1978. || Љубица || Златкова мајка
|-
| 1978. || Томо Бакран || Милостива са црним шеширом
|-
| 1979. || Успорено кретање || /
|-
| 1979. || Љубица (ТВ) || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.-те ▲
|-
| 1980. || Вело мисто || Мадам Лизет
|-
| 1981. || Лидија || /
|-
| 1981. || Високи напон || Благајница
|-
| 1981. || Поглавље из живота Аугуста Шеное || /
|-
| 1982. || Изјава || /
|-
| 1982. || Немир || /
|-
| 1984. || Тајна старог тавана || Тетка Луција
|-
| 1984. || Инспектор Винко || Рачуновоткиња
|-
| 1984. || У позадини || Чланица болничког одбора
|-
| 1985. || Антиказанова || /
|-
| 1986. || Вечерња звона || Меирина тетка 1
|-
| 1988. || Вечерња звона (ТВ серија)|| Меирина тетка 1
|-
| 1989. || Лео и Бригита || Жена у телефонској говорници
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1990.-те ▲
|-
| 1990. || Диригенти и музикаши || /
|-
| 1990. || Докторова ноћ || Служавка
|-
| 1991. || Ђука Беговић || Жена из бордела
|-
| 1991. || Поноћне успомене || Мадам Пирис
|-
| 1994. || Сваки пут кад се растајемо || Проститутка
|-
| 1995. || Мртва точка || /
|-
| 1982 1996. || Смоговци || Учитељица / Наивна улагачица
|-
| 1996. || Не заборави ме || /
|-
| 1997. || Трећа жена || Кривићева пратиља
|-
| 1999. || Четвероред || Гост
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2000.-те ▲
|-
| 2000. || Живот са жохарима || Елина мама
|-
| 2001. || -{Stahlkammer Zürich}- || /
|-
| 2001. || Краљица ноћи || Продавачица цвећа
|-
| 2002. || Сјећање на Георгију || /
|-
| 2003. || Ту || Умировљеница
|-
| 2005. || Кад звони || Старица
|-
| 2005. || Снивај, злато моје || Жена у фризерају
|-
| 2005. || Луда кућа || Љубица из предграђа
|-
| 2005. || Битанге и принцезе || Бакица
|-
| 2006. || Љубав у залеђу || Суседа Јанића
|-
| 2006. || Ајде, дан... прођи... || Мартинин гост
|-
| 2006. || Обични људи || Чистачица
|}

Референце

Спољашње везе 
 

Рођени 1918.
Умрли 2010.
Хрватске глумице
Југословенски глумци
Добитници награде Златна арена
Добитнице награде Царица Теодора